Jean Frélaut (1879-1954), graveur et peintre français ;
 Dominique Frélaut (1927--2018), homme politique français ;
 Bertrand Frélaut (1946-2016), historien français.